het gebied dat wordt bestuurd door een markgraaf of markies. Zo'n gebied heet een Mark, markgraafschap of markizaat (van het Franse marquisat). Bij het Markiezaat Bergen op Zoom wordt meestal de afwijkende spelling met /ie/ gebruikt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Markizaat van Antwerpen.
Markiezaat Bergen op Zoom, voormalig gewest rond Bergen op Zoom
het Markiezaatsmeer (Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom), meestal kortweg aangeduid als: "het Markiezaat"
Markiezaatsmeer, een meer bij Bergen op Zoom
Knooppunt Markiezaat